Вытти:

 Вытти — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области России.
 Вытти, Танель (род. 1988) — эстонский футболист.